Дмитрий Шевцов (род. , Тбилиси) — , специалист в области прямых инвестиций, , .

Биография 
Дмитрий Шевцов родился в 1971 году в Тбилиси.
В 1994 году окончил с отличием факультет международного права МГИМО. Выиграл стипендию на обучение за рубежом.
Год спустя окончил магистратуру школы права Мичиганского Университета (США).

После окончания магистратуры работал в Baker Botts LLP (вашингтонский офис), Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (московский и лондонский офисы), а также вёл проекты крупных корпораций так, как Газпром, ЕЭС России, Татнефть, ЮКОС, Евросеть, AIG, National Grid Group и др, в том числе предоставлял консультации в качестве независимого финансового эксперта. Получив предложение возглавить правовое управление «Ренессанс Капитал Групп» от Стивена Дженнингса, делает стремительную карьеру и занимает пост управляющего директора «Ренессанс Капитал Групп» и генерального директора «Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант».

Проработав несколько лет в «Ренессанс Капитал Групп», в мае 2004 Дмитрий Шевцов решает продать свою долю в компании и отправиться в кругосветное путешествие. За 14 месяцев Дмитрий побывал на всех континентах. Он начал с Европы, далее посетил Северную и Южную Америку, после отправился Антарктику, а затем продолжил путь через Австралию и Океанию, Азию и Африку обратно в Европу. Возможность взглянуть на жизнь за границей под другим углом, а также многолетний опыт работы с прямыми инвестициями, позволили Дмитрию открыть новые инвестиционные возможности в различных странах мира. Во время своего путешествия Дмитрий Шевцов вёл дневник, который лёг в основу книги «Деловая Кругосветка».

В январе 2007 избран главой Группы Прямых Инвестиций южноафриканского Standard Bank в России.

Является управляющим партнером инвестиционной компании «Евразия Ресурсы», работающей с инвесторами из Китая в России, и российскими инвесторами, выходящими на азиатские рынки.

Список произведений 
 Дмитрий Шевцов Деловая кругосветка. — М. Альпина Нон-фикшн, 2010. ISBN 978-5-9167-1044-1.

Примечания

Ссылки 
 О книге «Деловая кругосветка»
 Рецензия на книгу от портала Bankir.ru
 Журнал «Профиль» о книге
 Журнал «Forbes» о Дмитрии Шевцове
 Журнал «Elle» о книге
 Выдержки из глав книги
 Новые назначения в Standart Bank Goup

Предприниматели России
Писатели России по алфавиту